Blaikley ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Blaikley (1940–2022), britischer Musikproduzent und Komponist, siehe Ken Howard & Alan Blaikley 
 Ernest Blaikley (1885–1965), britischer Maler

en:Blaikley